Roveresi – abitanti di Rovere (Rocca di Mezzo)
Roveresi – abitanti di Roveré Veronese
Roveresi – abitanti di Torre de' Roveri